В американской печати распространены слухи о том, что на территории США в 1940-е были обнаружены на земле куски вещества, странные предметы и связанные с ними тела неизвестных существ, засекреченные военными. Эти слухи косвенно подтверждаются как свидетельствами людей, претендующих на то, чтобы называться очевидцами, так и анонимными донесениями и документами не менее сомнительной достоверности (здесь указаны не все источники). Самой знаменитой историей подобного рода является всемирно известный розуэлльский инцидент.

Сообщения о находках в США 
Стэнтон Фридман якобы встретился с сержантом в отставке Э.Грегори, бывшим членом подотчётной ПВО эскадрильи 3602, которая должна была отыскивать неизвестные предметы, садящиеся на землю, и неизвестные же предметы, обнаруживаемые на земле. Существование этой эскадрильи № 4602 в 1954 году подтверждал Э.Руппельт (смотри «Уфология»), по его словам, в войну она занималась сбиванием самолётов и допросом пилотов.

Места обнаружения объектов 
Наиболее популярными местами в легенде представлены города Розуэлл и Азтек в Нью-Мексико. Согласно книге Ф. Скалли () «Behind the flying saucers» 1950 года, были также ещё два места в Аризоне, где были обнаружены схожие вещи. Также Т. Зехель приводил рассказ начальника военной полиции полковника Д. Боуэна, который во время, в год между 1948 и 1950 годами разделял 90-футовый диск с гуманоидом внутри, якобы упавший в Мексике, близ Ларедо (штат Техас). Т. Гуд () в изданной в 1987 году в Лондоне книге «Above top secret» указывает на нечто подобное, обнаруженное в Финиксе (штат Аризона) в 1947 году; Л. Стрингфилд () указывал в книге «Синдром крушений НЛО» (1980 год) на Аризону 1953 года, юго-запад США 1957 года, на Пенсильванию 1965 года и на Мичиган 1975 года (по словам Стрингфилда, после Второй мировой войны в США было сделано 12 таких находок).

Кеннет Арнольд, 1947 

Американец, зарабатывавший установкой противопожарного оборудования, Кеннет Арнольд () сообщил, что в 1947 году наблюдал над Каскадными горами в штате Вашингтон (США) неопознанные летающие объекты дисковидной формы.

Джозеф Рорер, 1952 год 
Д. Рорер, президент радиокомпании из Колорадо, рискуя карьерой и добрым именем, стал заявлять, что побывал в обнаруженной «летающей тарелке». Всего таких вещей было захвачено 7 штук, 3 из них в Монтане, а в одной якобы был обнаружен живой гуманоид, с которым пытались общаться. Не все детали его сообщений совпадали с книгой Скалли.

Джеральд Лайт, 1954 год 
16 апреля 1954 года Мид Лейн, автор гипотезы об «эфирном» происхождении НЛО (о его положениях читай «Гипотезы возникновения НЛО в параллельных мирах»), будто бы получил письмо от своего знакомого «одарённого и высокообразованного писателя и лектора». Проверить правдивость сказанного невозможно, но указанные люди действительно существовали.
Мой дорогой друг, я только что вернулся из Мьюрока… Я совершил поездку вместе с Франклином Алленом из Херстовского газетного синдиката, Эдвином Нурсом из института Брукингса и епископом Макинтаиром из Лос-Анджелеса… Когда нам разрешили войти в запретную зону (после шести часов перепроверки всевозможных эпизодов, поворотов и перипетий нашей частной и общественной жизни), я с необычайной ясностью ощутил, что миру пришёл конец… Реальность аэроформ «иных измерений», отныне и навеки перейдя из области умозрений, станет неотъемлемой и мучительной частью сознания всякой ответственной группировки, научной или политической.

За время двухдневного пребывания я видел там пять различных типов летательных аппаратов, изучаемых и управляемых нашими ВВС — при содействии и с разрешения эфирян! …Я же думать перестал, — настолько привычными стали для меня такие понятия, как дематериализация «твёрдых» тел. Свободное перетекание эфирного, или одухотворённого, тела из одного состояния в другое для меня все эти годы было очевидностью…

Лонни Замора, 1964 

Cержант полиции  (), составляя отчёт о происшествии, указал в нём, что 24 апреля 1964 года, преследуя превысивший скорость «шевроле», в 17:45 выехал из города Сокорро на автостраду 85, после чего услышал громкий рёв и увидел вспышку пламени. Он решил, что поблизости произошёл взрыв динамита или другой взрывчатки, и прекратил погоню за нарушителем. Он наблюдал пламя синих тонов, медленно опускавшееся к поверхности земли. Поднявшись на холм, он увидел вдали что-то похожее на автомобиль, решил, что произошла авария и вызвал подмогу. Подъехав ближе, обнаружил объект яйцевидной формы, стоящий на опорах.

Леонард Стрингфилд, 1970-е — 1980-е 
Л.Стрингфилд якобы отыскал в 1978 году человека, в 1966 — 1968 годах служившего на авиабазе Райт-Паттерсон, где хранится около 30 дисков, один из которых летал (хранятся в ангарах авиабаз Лэнгли, Виргиния, и Макдилл, Флорида), и тела 9 гуманоидов. Рассказывалось об авиаотрядах, созданных для поисков лежащих на земле подобных вещей.

Ещё Стрингфилд разыскал капитана В.-А.Послтуэйта, якобы читавшего в 1948 году секретную телеграмму с описанием разгерметизации у полигона Уайт-Сэндс, Нью-Мексико, летающего диска и последующей гибели 5 членов экипажа его — 4-футовых большеголовых существ.

Также Стрингфилд вместе с Т.Бланном общались с полковником X, участвовавшем при обследовании диска, обнаруженного на севере Нью-Мексико летом 1962 года. Был он как две сложенные тарелки диаметром в 30 футов, а высотой в 12 футов, рядом два трупа в серебристых комбинезонах; всё доставлялось вертолётами без опознавательных знаков.

Ещё один аноним назвался лётчиком-испытателем, заскочившим в один из ангаров Райт-Паттерсон, где его задержал постовой со словами: «Полагаю, сэр, вам не положено здесь находиться». Огороженный канатом, там «находился странного вида объект. Футов 12 — 15 в длину и футов 8 в высоту, с виду похож на пару перевёрнутых тарелок. Громоздился он на двух подставках… Никаких знаков, никакой маркировки и, что бросилось в глаза, без следов клёпки. …Наконец-то дядя Сэм обзавёлся собственной летающей тарелкой».

Другая история Стрингфилда: умирающая в Прайс Хилл, Цинциннати, от рака Н.Гарднер со словами «теперь дядя Сэм меня не достанет, я одной ногой уже в могиле» рассказала знакомому ей фанату НЛО Ч.Вилхелму о том, как в 1955 году она, работая в Райт-Паттерсон, описывала неизвестные предметы и даже видела, как везли в каталке двух гуманоидов.

В книге «Синдром крушений НЛО», 1980 год, Стрингфилд пишет, что когда он хотел сделать об этом доклад в Дейтоне, с ним якобы связались сотрудники ЦРУ и пригрозили ему утоплением и авиакатастрофой. Доклад он делал, но его будто бы стащили со сцены и какое-то время держали в отеле.

Р. Фаулер, 1973 год 
Некто Р.Фаулер разыскал учёного Ф.Вернера, сотрудничавшего с ВВС США с 1940-х до 1960-х, который торжественно поклялся, что «21 мая 1953 года, выполняя особое задание американских ВВС, принимал участие в обследовании потерпевшего катастрофу неизвестного объекта в районе г. Кингмен, Аризона». Его вместе с другими специалистами будто бы доставили на место в автобусе с зашторенными окнами.
Объект был сделан из неизвестного, похожего на алюминий металла. При падении он врезался на 20 дюймов в песок без ощутимых для конструкции повреждений. Форму имел овальную, футов 30 в диаметре. Входной люк открыли, опустив его по вертикали. Высота люка была 3,5 фута, ширина — 1,5. Мне удалось обменяться несколькими фразами с одним экспертом, заглянувшим внутрь. Там он увидел два вращающихся кресла, округлую кабину, множество инструментов и дисплеев…

В палатке, разбитой вблизи объекта, находилось тело единственного члена экипажа. Рост его был около 4 футов, смуглый, почти бурый. 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха и небольшой округлый рот. Одет в серебристый металлический комбинезон, на голове шапочка из того же материала
Упомянутый в сообщении доктор Делл, как выяснил Фаулер, действительно существует.

Документы ФБР, 1974 год 
4 июля 1974 года Конгресс США принял поправку к закону о свободе информации (смотри «Историю уфологии»), по которой всякий гражданин имел доступ к любой информации, разглашение которой не поставит под угрозу национальную безопасность. Среди прочих материалов с огромным трудом были получены и материалы ФБР США, прежде засекреченные:
 агент ФБР сообщал директору Э.Гуверу:Как утверждает дознаватель ВВС, три так называемых летающих тарелки были подобраны в Нью-Мексико. Форма круглая, верх в центре приподнят, футов пятьдесят в диаметре. В каждой было обнаружено три человекоподобных существа ростом около трёх футов, в комбинезонах из очень эластичного металлического материала. Комбинезоны похожи на те, что используются пилотами сверхскоростных самолётов и лётчиками-испытателями. Как информировал <…>, тарелки были обнаружены в Нью-Мексико благодаря тому факту, что правительство в том регионе располагает чрезвычайно мощными радарами, которые, как считают, способны нарушить систему управления летающих тарелок
 меморандум для мистера Лэдда от 15 июля 1947 года:Мистер <…> также обсуждал этот вопрос с полковником Л. Р. Форни из разведывательного управления. Полковник Фарни сказал: поскольку установлено, что летающие диски не являются оружием Армии или ВМС, то ФБР, по его мнению, должно проявить к ним интерес. Он сказал, что бюро должно по возможности прислушаться к просьбе генерала Шульгена
 резолюция Гувера:Я бы не возражал, но прежде чем дать согласие, мы должны получить свободный доступ к подобранным дискам. <…>, как, например, в <…>-случае, когда Армия захватила его, не дав возможности провести даже беглый осмотр
 циркуляр агентам ФБР от 30 июля:Армейские воздушные силы заверили бюро в своём полном сотрудничестве в этих вопросах, и в случаях, когда необходимая информация не будет представлена или вам будет отказано в возможности осмотреть подобранный диск, о том надлежит срочно известить бюро

Николас фон Поппен, 1977 год 
Барон Н.Поппен, изобретатель нового метода фотосъёмки, в конце 1940-х якобы был приглашён на работу двумя неизвестными, явившимися ему в фотомастерскую. Его самолётом доставили на военно-воздушную базу, где велели снимать громадный металлический диск, внутренность которого была усеяна рычажками, кнопочками и узорами-«символами». Ещё были кресла, к которым пристёгнуты низкорослые существа. Поппен снимал — у него изымали плёнку. Ему угрожали выселением из страны, если он проговорится об этом, Поппен утаил один из кадров, вложил в конверт и сказал вскрыть, если с ним что-либо случится. С его смертью в 1975 году конверт был вскрыт и оказался без плёнки.

Линда Хау, 1983 год 
Сотрудник ВВС Р.Доути договаривался о встрече с журналисткой Л.Хау, которая состоялась в авиабазе Кертленд. Хау просила плёнку, изображающую НЛО, о которой писалось, в ответ было дано обещание подумать об этом и сообщить под псевдонимом «Сокол» (впоследствии плёнка так и не была передана). Далее он якобы с разрешения начальства передал ей документ «Информация для президента США» на прочтение при нём без права копирования. Она начала читать об обнаружении в Нью-Мексико в 1949 году неизвестного диска, доставленного в Лос-Аламос. Указывалось о секретных проектах для изучения его и для изучения неопознанных летающих объектов: «Водолей», «Снежная птица», «Гранат» и ещё группа из 12 людей, обозначенных MJ.

Указывалось об авиабазах, где держали тела погибших EBE — Extraterrestrial Biological Entities (серые, низкорослые, длиннорукие, с 4 перепончатыми пальцами, отверстия вместо носа и ушей), также о последовавших контактах с EBE-2 и EBE-3, в ходе которых было выяснено, что они прилетели с бинарной звёздной системы на расстоянии 55 световых лет от Земли. Десятки тысяч лет назад эти существа проводили генетические эксперименты над приматами Земли, а 2 тыс. лет назад был людям заслан некто, призванный обучить их гуманности и миролюбию!

Джайме Шандера, 1987 год 
Продюсер Д.Шандера, известный своим пристрастием к данной теме, в декабре 1984 года обнаружил у себя в почтовом ящике анонимный конверт со штемпелем Албукерке. Внутри находились документы, датированные 24 сентября 1947 года. После упоминания о розуэлльском случае, в документах значилось следующее:
06 декабря 1950 года второй объект того же происхождения, прочертив в воздухе длинную траекторию, врезался в землю в районе Эль-Индио — Гуэрреро на границе Техаса и Мексики. К моменту прибытия поисковой группы то, что осталось от объекта, почти полностью сгорело. Обломки, которые удалось собрать, были доставлены в распоряжение Комиссии по атомной энергии на авиабазе Сандиа, Нью-Мексико, для изучения

Документы после экспертизы были признаны фальшивыми, что официально утверждалось с самого начала, хотя по Колчину «ВВС почему-то уклоняется от ответа на вопросы о достоверности вышеуказанного документа адмирала Хилленкоттера и о самом факте крушения НЛО в 1947 г., заявляя, что вся документация по этому делу, якобы, уничтожена».

Майкл Селигмен, 1988 год 
14 октября 1988 года из Лас-Вегаса транслировали фильм М.Селигмена «Припрятанные НЛО? Живые съёмки», в котором якобы было интервью с двумя сотрудниками спецслужб, названными псевдонимами Сокол и Кондор. Первый подтвердил существование проектов «Маджестик-12» и «Водолей». С захваченными гуманоидами пытались общаться, даже ввели ему какой-то прибор, чтобы улучшилась артикуляция. Были, подтвердил, и контакты с EBE-2, EBE-3 (они прилетают со звёзд Дзета-1 и Дзета-2 созвездия Сетки; что можно было бы объяснить популярностью рассказов Б.Хилл) — у них-де сердце и лёгкие объединены в один орган, то же с почками и мочевым пузырём, мозг сложный, IQ высок, исповедуют религию, в которой верховным божеством почитается Вселенная; живут около 400 лет! При себе имеют прозрачный восьмигранник, в котором проступают черты ландшафтов, любят старотибетскую музыку, «они предпочитают овощи, а любимое их лакомство — мороженое, особенно земляничное». Сокол добавлял:
Мы располагаем данными, что нашу планету посещают представители, по крайней мере, ещё одной цивилизации… Человек из комитета M-12 мне говорил, что за прошедшую четверть века они смогли убедиться, что Землю посещают девять различных типов пришельцев
Вот деталь, сказанная независимо от Сокола Кондором:
Как мы полагаем, между правительством США и пришельцами было подписано соглашение примерно такого содержания: мы сохраняем тайну вашего присутствия, вы же обещаете не вмешиваться в дела (земного) сообщества, и кроме того, вам предоставляется свобода действий в отведенном районе на территории США. Район этот известен как Зона 51, или Дримленд, в штате Невада

Боб Лазар 1989 год 

В марте 1989 года журналист Д. Кнапп показал по телевидению человека, назвавшегося Деннисом (впоследствии будет выяснено, что его имя — Роберт Скотт Лазар (, ), который утверждал, что в 1988 году он в поисках работы якобы привлёк к себе внимание каких-то людей. Те долго к нему присматривались, пока в декабре того же года он не был принят в подконтрольный ВМС США объект S-4 в Неваде. Его завезли в автобусе с затемнёнными окнами к холму, в который были вделаны двери, ведущие в ангары. Лазара ознакомили с машинописными документами, описывающими устройство летающих дисков (его, дескать, для того и пригласили, чтобы он разбирался в их принципе действия) и строение неких низкорослых существ, называемых «kids». Также он описывает 30—35 футовый диск, который заставили летать.

Работает такой объект якобы на элементе 115 (в ту пору неизвестном, открыт в 2003 году, стабильных изотопов не имеет), очень тяжёлом веществе оранжевого цвета, в распоряжении военных имелось его около 500 фунтов. Это вещество помещают в «реактор» античастиц в виде полусферы с большим кругом на плите, от «реактора» исходит вверх будто труба. Здесь создаётся, по предположению Лазара, гравитационное поле.
При бомбардировке протонами он превращается в элемент 116, затем выделяет антивещество и с этим веществом вступает в реакцию, называемую реакцией аннигиляции…

В нижней части диска установлены три гравитационных усилителя. Для чего? Вообразим диск в открытом космосе, и вот все три гравитационных генератора фокусируются в некую точку, — куда вам нужно лететь. Воспользуемся такой аналогией: перед вами на столе расстелен тонкий резиновый лист, углы его пришпилены кнопками. Положите на край резинового листа камень и представьте себе, что это ваш космический корабль. Теперь выбирайте точку, любую точку в пределах листа, куда вам нужно лететь. Для этого защемите пальцами то место и подтяните его к своему кораблю. Так фокусируется и подтягивается точка.

Вы отключаете гравитационный генератор, и камень (или космический корабль) движется за растянутой резиной. В космосе нет и не может быть прямолинейного полёта. Он (корабль), искривляя пространство и время, следует за пространством по мере того, как оно отступает

Работа в S-4 для него закончилась в первый же день после первой среды марта 1989 года. Он повадился по средам возить к границе полигона своих друзей, и они там, вдалеке, несколько раз наблюдали непонятное свечение. На следующий день его вызвали на военном аэродроме у Лас-Вегаса ему угрожали и запугивали пистолетом. Опасаясь за свою жизнь после обстрела его автомашины, он решился обнародовать то, что ему известно.

Рэй Сантилли, 1995 год 
Летом 1995 года был обещан показ чёрно-белого немого фильма, изображающего вскрытие трупа неопознанного существа, которую предоставил рок-продюсер Р.Сантилли, владелец студии звукозаписи. По словам Сантилли, он отправился в США, похоже, из Великобритании, чтобы набрать материал для фильма об Э.Пресли. Там он познакомился с престарелым кинооператором по прозвищу Джек Барнетт (не настоящее имя), который сверх неизвестных видеозаписей с Пресли предложил ещё кое-что: около 50 лет назад заснятое им вскрытие неизвестного человекоподобного трупа, для чего его отправили из Вашингтона на юг США. Сумма была запрошена такая, что Сантилли не смог её сразу выплатить. Он вернулся в Англию, а затем купил 14 видеокассет за 100 тысяч долларов в надежде извлечь выгоду из них. «Всё зависит от того, пройдут ли плёнки проверку на подлинность. Если они такую проверку пройдут, то станут чем-то вроде Туринской плащаницы. Если же нет, то перейдут в разряд подделок. Я, право, не знаю, что с ними будет». Исследователь Ф.Мантл попросил Сантилли организовать телефонный разговор с «Барнеттом», и тот рассказал, как служил у генерала Макмаллена, и о том, как был послан из Вашингтона для съёмок.

Предлагавшиеся интерпретации данных случаев

Крушения инопланетного летательного аппарата 
По слухам, все эти упомянутые вещи хранятся на авиабазе Райт-Паттерсон в ангаре 18-A зоны B и в так называемой «Голубой палате». Не замедлили дать о себе знать сторонники предположения, что власти США скрывают инопланетян от граждан, на эту тему были сняты телесериалы «Dark skies» и «Секретные материалы».

Предположение о дезинформации 
Высказывались предположения, что подбрасываемые документы, предметы и показания «очевидцев» нарочно фабрикуются правительством США. Это может делаться для различных целей: изучение влияния слухов на состояние масс, подготовка масс к принятию факта о наличии на Земле инопланетных кораблей (точка зрения С. Я. Цебаковского), отвлечение исследователей от изучения НЛО, в действительности имеющих неинопланетное происхождение или отвлечение людей от политических и социальных проблем.

Случай в Белграде 
29 августа 1992 года на территории Сербии (тогда территория Югославии) в районе города Белград, был замечен НЛО, который якобы упал в лесополосу за городом. Об этом случае была выпущена короткая заметка в местной газете (Час Белграда), спустя три дня автор статьи дал опровержение ссылаясь на то, что данный объект был не «летающей тарелкой», а космическим спутником России. Дальнейшая судьба упавшего объекта не известна, предполагалось что он был сразу изъят и никто, кроме двух свидетелей (оба погибли во время бомбардировки Белграда), его не видел.

Тунгусский метеорит 

Тунгусский метеорит (Тунгусский феномен) — гипотетическое космическое тело, которое, предположительно, послужило причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки Подкаменной Тунгуски (примерно 60 км к северу и 20 км к западу от села Ванавара) 17 (30) июня 1908 года в 7 часов 14,5±0,8 минут по местному времени (0 ч 14,5 мин по Гринвичу). Мощность взрыва оценивается в 40—50 мегатонн тротилового эквивалента, что соответствует энергии самой мощной взорванной водородной бомбы. Иногда среди прочих высказываются и уфологические версии о том, что Тунгусский метеорит был инопланетным кораблем пришельцев, который потерпел крушение. Хотя последнее время учёные склоняются к мнению, что Тунгусский метеорит мог быть не метеоритом, а кометой.

Примечания

Литература 
 

Городские легенды
Уфология